De World Touring Car Cup 2018 was het eerste seizoen van de World Touring Car Cup. Voorheen waren het World Touring Car Championship en de TCR International Series twee verschillende kampioenschappen, maar aangezien het WTCC kampte met kleiner wordende startvelden, werd besloten om de TCR-reglementen aan te nemen.

Onder de nieuwe reglementen heeft het kampioenschap niet meer de status van wereldkampioenschap, maar die van "World Cup". Fabrieksteams zijn dit jaar niet meer toegestaan. Fabrikanten kunnen wel auto's bouwen om deze te verkopen aan privéteams. Maximaal 26 auto's kunnen zich inschrijven, waarbij er nog maximaal twee extra wildcards per evenement zijn toegestaan.

Gabriele Tarquini werd kampioen in de laatste race van het seizoen op het Circuito da Guia door middel van het halen van een tiende plaats, wat genoeg was om zijn laatste rivaal Yvan Muller voor te blijven.

Teams en coureurs

Kalender
De World Touring Car Cup-kalender voor 2018 is bekendgemaakt op 22 december 2017. De meeste races zijn overgedragen vanuit het WTCC, met races op het Circuit Park Zandvoort en het Suzuka International Racing Course als nieuwe toevoegingen. In maart 2018 werd er een tiende evenement aan de kalender toegevoegd, die op 7 oktober zal worden gehouden op het Wuhan Street Circuit. In juni 2018 werd bekend dat de ronde op het Autódromo Termas de Río Hondo werd vervangen door een ronde op de Slovakiaring.

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

2018
Autosport in 2018